La Super Coupe de Belgique est une compétition de football féminin créée en 1984. Elle oppose le champion de Belgique au vainqueur de la Coupe de Belgique. La rencontre se dispute en une manche unique.

Quand le vainqueur de la Coupe de Belgique est également champion de Belgique, c'est le finaliste de la Coupe de Belgique qui est l'opposant. C'est le cas cette année.

Édition 2012 
La SuperCoupe de Belgique a lieu le dimanche  au Stade de Sclessin à Liège en Belgique. Elle oppose le Standard de Liège au Lierse SK. 

2012
Événement sportif à Liège
Face-à-face du Standard de Liège
Lierse SK
Football en Belgique en 2012
Football en juillet 2012